Rancho dos Ipês é um álbum de Tião Carreiro e Pardinho lançado em LP no ano de 1967 pela Chantecler. Uma versão em CD foi lançada no ano de 2000.

Faixas
Lista de faixas:

Álbuns de Tião Carreiro & Pardinho
Álbuns de 1979
Álbuns em língua portuguesa